Municipio de Hammond puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hammond (condado de Spencer, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Spencer.
 Municipio de Hammond (condado de Polk, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.